Hutton-Mills ist der Familienname folgender Personen: